Однодво́рцы — многозначное слово:

 Однодворцы — особый класс военных землевладельцев в Российской империи.

Топоним 
 Однодворцы — деревня в Базарносызганском районе Ульяновской области.
 Однодворцы — посёлок в Новоспасском районе Фабричновыселковского сельского поселения Ульяновской области.